Живородящие жабы () — род бесхвостых земноводных семейства жаб, обитающих в Африке.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 20 до 35 мм. Наблюдается половой диморфизм: самки крупнее самцов. По своему строению похожи на виды из рода Bufo. Окраска колеблется от светло-жёлтого, светло-розового до коричневатого.

Образ жизни 
Обитают в тропических горных лесах, водно-болотных угодьях. Встречаются на высоте до 2000 м над уровнем моря. Активны ночью, питаются беспозвоночными.

Размножение 
Наряду с живородящей жабой и Limnonectes larvaepartus представители рода являются единственными живородящими бесхвостыми амфибиями. Яйца развиваются в нижнем отделе расширенных яйцеводов. На свет появляется вполне сформировавшаяся жаба.

Распространение 
Эндемики танзанийской части Восточного рифта (Африка).

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 13 видов:

Литература 
 Noble, 1926 : An analysis of the remarkable cases of distribution among the Amphibia, with descriptions of new genera . American Museum Novitates, n. 212, p. 1-24.
 Wells (2007). The Ecology and Behavior of Amphibians. Pp. 486—487.

Примечания 

Жабы